Jekatierina Jurjewna Jefimowa (ur. 1989) – rosyjska lekkoatletka
 Jekatierina Olegowna Jefimowa (ur. 1993) – rosyjska siatkarka